A 2009-es brit nagydíj volt a 2009-es MotoGP-világbajnokság tizedik futama. A versenyt a Donington Parkban rendezték július 26-án. A Donington Parkban ez volt az utolsó verseny, ugyanis a mezőny 2010-től Silverstone-ba költözik.

Ezen a versenyen a MotoGP-ben Andrea Dovizioso megszerezte első királykategóriás győzelmét. A 250-eseknél Aojama Hirosi nyert, míg a nyolcadliteresek között Julián Simón diadalmaskodott. A sokáig vezető Marc Márquez pár körrel a vége előtt elesett, és végül csak az egy pontot jelentő tizenötödik helyen ért célba.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye 

A versenyt a 14. kör után az eső miatt megállították. Később egy öt körös sprintverseny adta ki a végeredményt, amelyen a verseny leállítása előtti sorrendben indultak el.

Források 

Motorversenyzés az Egyesült Királyságban
Brit